Romegós ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Roumégoux (Cantal)
 Roumégoux (Tarn)